Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte 12 aC), cònsol sufecte el 12 aC
 Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte any 3), cònsol sufecte l'any 3